Mindelo ist:

 eine Ortschaft auf den Kapverdischen Inseln, siehe Mindelo (Kap Verde)
 eine Ortschaft in Turiscai, Osttimor, siehe Mindelo (Turiscai)
 Name der Ortschaft Maubisse, Osttimor, zwischen 1936 und 1945
 eine Ortschaft in Vila do Conde, Portugal, siehe Mindelo (Portugal)
 eine rote Rebsorte in Portugal, siehe Mindelo (Rebsorte)